Wilmar kan referere til:

Steder 
 Wilmar, Arkansas i USA
 Wilmar, Californien i USA

Virksomhed 
 Wilmar International

Navn 
 Wilmar Cabrera

Se også 
 Willmar, Minnesota i USA